José Casas puede referirse a:

 José Joaquín Casas Castañeda (1866-1951), político, escritor y educador colombiano;
 José Manuel Casas Torres (1916-2010), geógrafo español;
 José de las Casas Acevedo (1926-2004), periodista español;
 José Casas Gris «Pepín» (1931-2010), futbolista español;
 Claudio José Casas Gallego (1982-), ciclista español;

 José B. Casas, localidad del Partido de Patagones, Provincia de Buenos Aires, Argentina.